Molarini è una  curazia (frazione) della Repubblica di San Marino, appartenente al castello di Chiesanuova.

Storia

Geografia fisica

Voci correlate 
 Chiesanuova (San Marino)
 Caladino
 Confine (San Marino)
 Galavotto
 Poggio Casalino
 Poggio Chiesanuova
 Teglio (San Marino)

Curazie dei castelli di San Marino